Дэймон Херриман (; род. 31 марта 1970 года, Аделаида, Южная Австралия, Австралия) — австралийский и американский актёр, сценарист, продюсер, режиссёр и оператор. Наиболее известен исполнением роли преступника Чарльза Мэнсона в телесериале «Охотник за разумом» и в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».

Карьера 
Дэймон Херриман начал принимать участие в рекламных роликах, когда ему было 8 лет. С 1980 года он начинает карьеру в кино, играя роль в сериале «Семья Салливан». Кроме того, Дэймон работает на телевидении и в театре. Отец Дэймона — Ноэл Херриман — тоже актёр.

Как актёр Дэймон Херриман известен по следующим фильмам и сериалам: «Сын Маски», «Дом восковых фигур», «Дж. Эдгар», «Одинокий рейнджер», «Искатель воды», «Элли и Джулс», «C.S.I.: Место преступления», «Люби, как я хочу», «Отряд «Антитеррор»», «Во все тяжкие», «Правосудие», «Уилфред», «Вегас», «Почти человек», «Батл Крик», «Плоть и кости», «Скорпион», «Однажды в… Голливуде» и др.

Дэймон Херриман также проделал работу сценариста, продюсера, режиссёра и оператора по ряду короткометражных фильмов.

Избранная фильмография

Награды 
 1982: премия «Logie Awards» в номинации «Лучшая роль несовершеннолетнего актёра»
 2004: премия «Flickerfest» за лучший сценарий в короткометражном фильме «Soar»
 2013: премия «AACTA» в номинации за «Лучшая роль в комедийном телесериале»
 2015: премия «AACTA» в номинации за «Лучшая мужская роль»

Ссылки 
 Дэймон Херриман на сайте КиноПоиск
 Биография и фильмография
 Дэймон Херриман на сайте «Filmysphere.com»
 Австралийский актер Дэймон Херриман избегает известности, несмотря на удачные голливудские роли
 Фото

Актёры телевидения Австралии
Киноактёры США
Актёры телевидения США